

Села 
 Бистріївка — Житомирська область, Житомирський район
 Бистріївка — Житомирська область, Бердичівський район

Річка 
 Бистріївка — річка в Україні, ліва притока Мики